Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Männer wird 2019/20 zum 49. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Austrian Volley League, die von acht Mannschaften bestritten wird.

Die Meisterschaft wurde am 3. April 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie in Österreich frühzeitig und ohne Meister und Aufsteiger beendet. Die Endplatzierung bei der Männer ergab sich nach der Setzrunde. Der amtierende Meister der Saison 2018/19 ist daher der SK Aich/Dob.

Modus 
Austrian Volley League
Die acht Teilnehmer, auch die zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, spielen in einem Grunddurchgang in zwei Hin- und in einer Rückrunde in insgesamt 28 Runden um die Qualifikation der Play-off Phase.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase die ersten vier Mannschaften in Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Halbfinals in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden. Das fünft- und das sechstplatzierte Team spielen um den fünften Meisterschaftsrang.

2. Bundesliga
In der 2. Liga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Meisterrunde
Die erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga spielen in der Meisterrunde um einen Platz für die Austrian Volley League 2020/21.

2. Bundesliga-Relegation
In der 2. Bundesliga-Relegation treffen Teams aus der 2. Bundesliga Gruppe 1, 2. Bundesliga Gruppe 2 und den Landesligen aufeinander. Sie spielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2020/21.

Austrian Volley League

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle des Grunddurchgangs

Spiele im Detail
DenizBank AG Volley League Men: Grunddurchgang

Setzrunde 1–4 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
DenizBank AG Volley League Men: Setzrunde 1–4

Setzrunde 4–8 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
DenizBank AG Volley League Men: Setzrunde 5–8

Volley League Meister-Play-off 
Setzliste für die Play-off Phase
SK Aich/Dob
UVC Graz
SG Union Waldviertel
UVC Ried im Innkreis
SG VCA Amstetten NÖ
VBK Klagenfurt
VBC Weiz
TJ Sokol Wien V

Übersicht Meister-Play-off 

Endstand nach der Setzrunde

Viertelfinale 
Die Viertelfinale wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgespielt.

Spielstätten

2. Bundesliga

2. Bundesliga Gruppe 1

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren: Grunddurchgang Gruppe 1

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren: Frühjahrsdurchgang Gruppe 1

2. Bundesliga Gruppe 2

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren: Grunddurchgang Gruppe 2

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren: Frühjahrsdurchgang Gruppe 2

Relegation

2. Bundesliga Meisterrunde 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren: Meisterrunde

2. Bundesliga-Relegation 
Die Relegation der 2. Bundesliga wurde nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2019/20
Volleyballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020